Nurme  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Nurme (Lihula), Ort in der Gemeinde Lihula, Kreis Lääne
 Nurme (Märjamaa), Ort in der Gemeinde Märjamaa, Kreis Rapla
 Nurme (Muhu), Ort in der Gemeinde Muhu, Kreis Saare
 Nurme (Nissi), Ort in der Gemeinde Nissi, Kreis Harju
 Nurme (Paide), Ort in der Gemeinde Paide, Kreis Järva
 Nurme (Saaremaa), Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Nurme (Sauga), Ort in der Gemeinde Sauga, Kreis Pärnu
 Nurme (Sõmeru), Ort in der Gemeinde Sõmeru, Kreis Lääne-Viru
 Valjala-Nurme, bis 2017 Nurme, Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare

Nurme ist der Familienname folgender Personen:

 Minni Nurme (1917–1994), estnische Schriftstellerin
 Simon Nurme (* 1982), schwedischer Fußballtorhüter
 Tiidrek Nurme (* 1985), estnischer Leichtathlet